Даву:

Фамилия 
 Даву, Биа (1932—1996) — греческая художница.
 Даву, Луи Николя (1770—1823) — французский полководец Наполеоновских войн, маршал Франции.
 Даву, Луи Александр (1773—1820) — французский бригадный генерал, младший брат маршала.

Другое 
 Даву — французский бронепалубный крейсер, назван в честь маршала.

См. также 
 Давуд